Majniška deklaracija je lahko:

 Majniška deklaracija (1917) - podali so jo slovenski, hrvaški in srbski poslanci v dunajskem parlamentu spomladi 1917
 Majniška deklaracija (1989)